Поли́бино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Пореченской волости.

Известна тем, что здесь расположена одноимённая загородная усадьба Корвин-Круковских — ныне мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской.

География 
Расположена на реке Ловать, в 23 км к югу от города Великие Луки.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 441 житель.

История 
В 1,25 км от деревни на берегу Ловати археологами исследовано славянское городище IX-X вв.

С января 1995 до декабря 2014 года деревня входила в состав ныне упразднённой Борковской волости.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района